

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 9 podstawowych
 Stróża – część miasta Rudnik nad Sanem
 Stróża – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków
 Stróża – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Stróża – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Andrespol
 Stróża – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Stróża – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Stróża – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Stróża – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Stróża – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów

 Stróża – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów

Inne 
 Stróża – góra w Sudetach Środkowych, w Górach Bardzkich
 Stróża – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Kotlinie Kłodzkiej, na Wzgórzach Rogówki
 stróża – dawny obowiązek chłopów

Zobacz też 
 Kosarzew-Stróża, Stróża-Kolonia
 Stróżany, Stróże